Хрущ Валентин Дмитрович — український художник, представник одеського андеграунду другої половини XX століття.
 Хрущ Володимир Ігорович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хрущ Олег Петрович (1975—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хрущ Сергій Юрійович (1975—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хрущ Тамара Мефодіївна — заслужена журналістка України.
Прізвища